Le Marche kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Marche, region, 
 Le Marche (ort i Italien), Veneto, Provincia di Treviso, 

Robotskapade Italienförgreningar